Millersville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Millersville (Pennsylvania)
Millersville (Tennessee)